Сан Андрес Диникуити има више значења:

 Општина Сан Андрес Диникуити (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Диникуити (Сан Андрес Диникуити, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику